Березу́цкий — русская фамилия.

Известные носители 
 Березуцкий, Алексей Владимирович (род. 1982) — российский футболист и тренер.
 Березуцкий, Василий Владимирович (род. 1982) — российский футболист и тренер.
 Березуцкий, Иван Анатольевич (род. 1985) — российский повар и ресторатор.
 Березуцкий, Иван Михайлович (1918—2000) — Герой Советского Союза.
 Березуцкий, Игорь Андреевич (род. 1984) — российский пловец.
 Березуцкий, Николай Васильевич (1937—2022) — советский легкоатлет-барьерист.
 Березуцкий, Сергей Анатольевич (род. 1985) — российский повар и ресторатор.
 Березуцкий, Юрий Николаевич (род. 1956) — российский политик, депутат Государственной думы.

 Березуцкая, Валентина Фёдоровна (1932—2019) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России.